Acid Town () — романтична сьонен-аі-манґа, написана манґака під псевдонімом «Кюугоу» про виживання японського хлопчика у надзвичайно жорстокому місті, що потонуло у беззаконні.

Сюжет 
У місті, де закон більше ніде не існує, Юкі і його найкращий друг Тетсу увірвалися в офіси компанії Seidoukai, щоб вкрасти у відчайдушній спробі фінансові лікарняні рахунки хворого брата. Вони в кінцевому результаті розпалили інтерес молодого лідера місцевої мафії, Казутаки Хюоудоу, який пропонує Юкі угоду, від якої він не зможе відмовитися: надавати йому візит в його кабінеті раз на тиждень і всі рахунки лікарні будуть сплачуватися мафією. Юкі приймає без вагання цю пропозицію і для того, щоб отримати більшу частину грошей для операції брата, починає надавати Хюудоу візити…

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «animanga»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «mangago.com»  
 Манґа на сайті «mangaupdates.com»  
 Манґа на сайті «mangahere.co»  
 Манґа на сайті «manga.animea.net» 
 Манґа на сайті «myanimelist.net»  
 Манґа на сайті «mangareader.net»  
 Манґа на сайті «mangapark.com» 
 Манґа на сайті «manga.animea.net» 

Аніме та манґа в жанрі сьонен-ай
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Кюугоу